High Performance Fortran –  estensione del Fortran 90 per supportare il calcolo parallelo
 Human Proteome Folding – progetto di calcolo distribuito World Community Grid
 Hair Protection Factor – sostanza fotoprotettrice per capelli
 Filtro HPF – filtro passo alto